Maside kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maside (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Maside (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar